Queen's Park o Queens Park puede hacer referencia a:

 Queens Park AFC, club de fútbol de Nueva Zelanda;
 Queen's Park Football Club, club de fútbol de Escocia;
 Queen's Park Oval, estadio deportivo en Trinidad y Tobago;
 Queens Park Rangers Football Club, club de fútbol de Inglaterra;
 Queen's Park Savannah, parque en Puerto España (Trinidad y Tobago).